Il singolare del Croatian Bol Ladies Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Gloria Pizzichini era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Sarah Pitkowski.

Mirjana Lučić ha battuto in finale 7–5, 6–7, 7–6  Corina Morariu.

Teste di serie

  Amanda Coetzer (semifinali)
  Dominique Van Roost (primo turno)
  Henrieta Nagyová (primo turno)
  Katarína Studeníková (quarti di finale)

 Alexandra Fusai (secondo turno) 
 Miriam Oremans (primo turno) 
 Gloria Pizzichini (secondo turno) 
 Annabel Ellwood (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatian Bol Ladies Open 1997